Pro-music é uma coalizão de pessoas e organizações que trabalham em todo o setor da música no Mundo. As alianças internacionais de músicos, artistas, gestores, gravadoras grandes e independentes e revendedores de toda a indústria da música, formam uma parceria para promover a miríade de diferentes formas nas quais as pessoas podem fazer downloads de música de forma segura e legitimamente. Está também filiado ao IFPI. O site Pro-Music lista todas as lojas virtuais oficiais de compras legais na internet em todo o Mundo

Ligações externas 
 

Membros da IFPI
Associações
Lojas virtuais de música
Empresas da música